Ongota ist der Name:

 eines ostafrikanisches Volkes, siehe Ongota (Volk)
 einer Sprache, siehe Ongota (Sprache)